Бирол Парлак (; 1 марта 1990 года, Ризе) — турецкий футболист, играющий на позиции защитника за клуб «Балыкесирспор».

Клубная карьера 
Бирол Парлак начинал свою карьеру футболиста в клубе «Мерсин Идманюрду» в 2008 году, который в то время играл в турецкой Второй лиге. Затем он выступал за команды Третьей, Второй и Первой лиг Турции: «Тепеджикспор», «Тарсус Идманюрду», «Чамлыдере Шекерспор» и «Фетхиеспор».

Летом 2014 года Бирол Парлак перешёл в клуб Суперлиги «Эскишехирспор». 30 августа того же года он дебютировал на высшем уровне, выйдя в основном составе в домашней игре с «Коньяспором». В январе 2016 года защитник стал игроком «Кайсериспора», а в августе того же года заключил контракт с «Аланьяспором», дебютировавшим тогда в главной турецкой лиге.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com 
 
 Профиль на worldfootball.net 
 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Тепеджикспор»
Игроки ФК «Фетхиеспор»
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Мерсин Идманюрду»
Игроки ФК «Шекерспор»
Игроки ФК «Умраниеспор»